Дубатовка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дубатовка — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Дубатовка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

См. также 
 Дубатовское